est une espèce éteinte et fossile d'animaux rangéomorphes du genre (éteint et fossile)  et de la faune de l'Édiacarien, ayant vécu il y a environ entre  (millions d'années).

Description 
Les fossiles de Stromatoveris ont été découverts dans les gisements de Chengjiang au Yunnan. Ils sont associés à ceux du genre Charnia et font ensemble partie de la faune de l'Édiacarien.

Du fait de son plan du développement, S. psygmoglena ne présente pas d'affinité avec les Pennatulacea et est plutôt considéré comme un cténophore basal sessile ou tout au moins un organisme sessile étroitement apparenté aux cténophores.

Une analyse phylogénétique effectuée en 2018 par Jennifer Hoyal Cuthill et Jian Han l'apparente plutôt aux autres formes de frondes édiacariennes regroupées dans l’embranchement des pétalonamés.

Phylogénie 
D'après Shu  (en repositionnant les placozoaires entre cténophores et cnidaires) :

D'après Jennifer Hoyal Cuthill et Jian Han :

Voir aussi 
 Liste des genres de l'Édiacarien

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Faune de l'Édiacarien
Genre d'animaux préhistoriques (nom scientifique)
Fossile
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2006